Krasnyj Pachar () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Krasnyj Pachar – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Krasnyj Pachar – chutor w sielsowiecie marickim rejonu lgowskiego w obwodzie kurskim
 Krasnyj Pachar – chutor w sielsowiecie krupieckim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Krasnyj Pachar – osiedle typu wiejskiego w sielsowiecie kalinowskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Krasnyj Pachar – osiedle typu wiejskiego w sielsowiecie salnowskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające